Stazione di Nakanoshima – stazione ferroviaria giapponese a Osaka
Stazione di Nakanoshima – stazione ferroviaria giapponese a Kawasaki
Stazione di Nakanoshima – stazione ferroviaria giapponese a Sapporo